Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2009./10. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad.

Istok

Jug

Zapad

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2009./10.
 2. HNL 2009./10.
 4. HNL 2009./10.
 5. rang HNL-a 2009./10.
 6. rang HNL-a 2009./10.
 7. rang HNL-a 2009./10.
 Hrvatski nogometni kup 2009./10.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2009./10., 3. HNL
 sportnet.hr, 3. HNL 2009./10., ljestvice 
 sportnet.hr, 3. HNL 2009./10., rezultati 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad 2009./10., ljestvica 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad 2009./10., rezultati 
 

2009./10. 
 3